Het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20 van 1982 was de 4e editie van het Oceanisch kampioenschap voetbal onder 20, een OFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Vier landen namen deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gespeeld in Papoea Nieuw Guinea, winnaar van het toernooi was Australië. Er werd gespeeld in 2 rondes, een groepsfase en een finale. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1983. De winnaar van dit toernooi speelt een intercontinentale kwalificatieronde.

Groepsfase

Groep A

Troostfinale

Finale

Intercontinentale kwalificatieronde

Voetbal in 1982
Voetbal in Papoea-Nieuw-Guinea
Oceanisch kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in Costa Rica
Voetbal in 1983
Sportevenement in Costa Rica